Геблер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Геблер, Иннокентий Васильевич (1885—1963) – советский учёный, внук Фридриха Геблера.
 Геблер, Фридрих Август (1781—1850) — российский естествоиспытатель, географ.
 Геблер, Фриц (1897—1974) — немецкий политик.
 Геблер, Хуго (1868—1947) — немецкий археолог и нумизмат.